

Geografia 
 Sant'Apollinare – comune italiano della provincia di Frosinone
 Sant'Apollinare con Selva – già comune autonomo, fu inglobato nel comune italiano di Rovigo nel 1927
 Sant'Apollinare – frazione del comune italiano di Rovigo, parte del territorio del comune soppresso
 Sant'Apollinare – frazione del comune italiano di Arcevia
 Sant'Apollinare – frazione del comune italiano di Marsciano
 Sant'Apollinare di Vito – frazione del comune italiano di Reggio Calabria, nel quartiere di Vito, è un sito di considerevole importanza archeologica.
 Sant'Apollinare – frazione del comune italiano di San Vito Chietino in provincia di Chieti
 Sant'Apollinare – frazione di Sori nella città metropolitana di Genova
 Sant'Apollinare – ruderi della chiesa medievale di Sant'Apollinare in agro di Rutigliano, lungo la contrada Purgatorio
 Sant'Apollinare – frazione del comune italiano di Asolo

Santi e beati 
 Sant'Apollinare africano, martire in Nordafrica con san Ciriaco, celebrato il 21 giugno;
 Sant'Apollinare Claudio (†180), vescovo di Gerapoli, celebrato l'8 gennaio;
 Sant'Apollinare di Ravenna, martire del II secolo, celebrato il 23 luglio;
 Sant'Apollinare di Trieste (III secolo), martire sotto l'imperatore Caracalla, celebrato il 6 dicembre;
 Sant'Apollinare di Valence, vescovo di Valence (†520), celebrato il 5 ottobre
 Beato Apollinare di Montecassino (†828), abate a Montecassino, celebrato il 27 novembre;
 Beato Apollinare di Posat (al secolo Jean-Jacques Morel) (†1792), padre cappuccino, martire sotto la Rivoluzione francese a Parigi, celebrato il 2 settembre.

Altro 
 Sant'Apollinare alle Terme Neroniane-Alessandrine – titolo di cardinale presbitero

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Apollinare